Jean af Luxembourg (født 15. maj 1957) er en luxemburgsk prins. Han er tredje barn og anden søn af storhertug Jean og storhertuginde Joséphine-Charlotte af Luxembourg. I 1986 indgik han et morganatisk ægteskab med Hélène Suzanna Vestur og frasagde sig dermed arveretten til tronen for sig selv og sine efterkommere.

Anetavle 

Huset Bourbon-Parma
Prinser af Luxembourg